Список угрожаемых видов бабочек содержит перечень видов насекомых из отряда чешуекрылых (Lepidoptera), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 205 редких и исчезающих видов и 10 подвидов бабочек, из них 132 вида и 10 подвидов — уязвимые, 55 видов — вымирающие и 18 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 27 видов бабочек значатся в данном списке как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Семейство Argyresthiidae — Аргирестииды 
  Argyresthia castaneela
  Argyresthia minusculella

Семейство Coleophoridae — Чехлоноски 
  Coleophora leucochrysella

Семейство Crambidae — Травяные огнёвки 
  Eudonia melanographa
  Scoparia carvalhoi

Семейство Gelechiidae — Выемчатокрылые моли 
  Brachmia infuscatella

Семейство Geometridae — Пяденицы 
  Eupithecia ogilviata
  Scotorythra megalophylla
  Scotorythra nesiotes
  Tritocleis microphylla

Семейство Gracillariidae — Моли-пестрянки 
  Micrurapteryx bistrigella

Семейство Hesperiidae — Толстоголовки 
  Hesperia dacotae
  Ocybadistes knightorum
  Pyrgus cirsii

Семейство Lasiocampidae — Коконопряды 
  Phyllodesma ilicifolia

Семейство Lycaenidae — Голубянки 

  Acrodipsas illidgei
  Alaena margaritacea
  Aloeides caledoni
  Aloeides carolynnae
  Aloeides dentatis
  Aloeides kaplani
  Aloeides lutescens
  Aloeides merces
  Aloeides nubilus
  Aloeides pringlei
  Aloeides rossouwi
  Arawacus aethesa
  Aslauga australis
  Capys penningtoni
  Chrysoritis adonis (= Poecilmitis adonis)
  Chrysoritis azurius (= Poecilmitis azurius)
  Chrysoritis balli (= Poecilmitis balli)
  Chrysoritis cotrelli
  Chrysoritis daphne (= Poecilmitis daphne)
  Chrysoritis endymion (= Poecilmitis endymion)
  Chrysoritis henningi (= Poecilmitis henningi)
  Chrysoritis hyperion (= Poecilmitis hyperion)
  Chrysoritis irene (= Poecilmitis irene)
  Chrysoritis kaplani (= Poecilmitis kaplani)
  Chrysoritis lyncurium (= Poecilmitis lyncurium)
  Chrysoritis lyndseyae (= Poecilmitis lyndseyae)
  Chrysoritis orientalis (= Poecilmitis orientalis)
  Chrysoritis penningtoni (= Poecilmitis penningtoni)
  Chrysoritis pyramus (= Poecilmitis pyramus)
  Chrysoritis rileyi (= Poecilmitis rileyi)
  Chrysoritis stepheni (= Poecilmitis stepheni)
  Chrysoritis swanepoeli (= Poecilmitis swanepoeli)
  Chrysoritis trimeni (= Poecilmitis trimeni)
  Chrysoritis wykehami (= Poecilmitis wykehami)
  Cyanophrys bertha
  Deloneura immaculata
  Erikssonia acraeina
  Glaucopsyche xerces
  Iolaus lulua
  Joiceya praeclarus
  Lepidochrysops balli
  Lepidochrysops hypopolia
  Lepidochrysops jefferyi
  Lepidochrysops littoralis
  Lepidochrysops loewensteini
  Lepidochrysops lotana
  Lepidochrysops oosthuizeni
  Lepidochrysops outeniqua
  Lepidochrysops pephredo
  Lepidochrysops poseidon
  Lepidochrysops pringlei
  Lepidochrysops swanepoeli
  Lepidochrysops titei
  Lepidochrysops victori
  Lepidochrysops wykehami
  Liptena tiassale
  Lycaena hermes
  Lycaena ottomana
  Nirodia belphegor
  Orachrysops ariadne
  Orachrysops niobe
  Oxychaeta dicksoni
  Paralucia spinifera
  Phasis pringlei
  Plebejus vogelii
  Plebejus zullichi
  Polyommatus bollandi
  Polyommatus dama
  Polyommatus galloi
  Polyommatus golgus
  Polyommatus humedasae
  Polyommatus iphicarmon
  Polyommatus lycius
  Polyommatus orphicus
  Polyommatus theresiae
  Pseudophilotes fatma
  Pseudophilotes sinaicus
  Satyrium jebelia
  Strymon avalona
  Thestor compassbergae
  Thestor dryburghi
  Thestor kaplani
  Thestor pringlei
  Thestor rossouwi
  Thestor stepheni
  Thestor strutti
  Thestor swanepoeli
  Thestor tempe
  Thestor yildizae
  Trimenia wallengrenii

Семейство Nepticulidae — Моли-малютки 
  Ectodemia castaneae
  Ectodemia phleophaga

Семейство Noctuidae — Совки 

  Agrotis crinigera
  Agrotis fasciata
  Agrotis kerri
  Agrotis laysanensis
  Agrotis photophila
  Agrotis procellaris
  Graphania granti
  Hadena azorica
  Helicoverpa confusa
  Helicoverpa minuta
  Hypena laysanensis
  Hypena newelli
  Hypena plagiota
  Hypena senicula
  Phlogophora furnasi
  Phlogophora kruegeri

Семейство Nymphalidae — Нимфалиды 

  Amauris comorana
  Amauris nossima
  Amauris phoedon
  Arethusana aksouali
  Boloria acrocnema
  Coenonympha orientalis
  Danaus affinis jimiensis
  Danaus melanippus keteus
  Erebia christi
  Erebia sudetica — Чернушка судетская
  Euploea albicosta
  Euploea algea abjecta
  Euploea algea eleutho
  Euploea algea schmeltzi
  Euploea andamanensis
  Euploea caespes
  Euploea cordelia
  Euploea crameri albomaculata
  Euploea euphon
  Euploea lacon
  Euploea magou
  Euploea mitra
  Euploea mulciber elwesii
  Euploea radamanthus schreiberi
  Euploea scherzeri
  Euploea tripunctata
  Heliconius nattereri
  Hipparchia bacchus
  Hipparchia christenseni
  Hipparchia sbordonii
  Hipparchia tilosi
  Idea electra
  Idea tambusisiana
  Ideopsis hewitsonii
  Ideopsis oberthurii
  Lasiommata meadewaldoi
  Libythea cinyras
  Maniola halicarnassus
  Parantica clinias
  Parantica dabrerai
  Parantica dannatti
  Parantica davidi
  Parantica garamantis
  Parantica kuekenthali
  Parantica marcia
  Parantica milagros
  Parantica philo
  Parantica phyle
  Parantica schoenigi
  Parantica sulewattan
  Parantica timorica
  Parantica toxopei
  Parantica wegneri
  Parantica weiskei thalassina
  Pararge xiphia
  Pseudochazara amymone
  Pseudochazara cingovskii
  Pseudochazara euxina — Бархатница черноморская
  Pseudochazara orestes
  Tiradelphe schneideri
  Tirumala choaspes tumanana
  Tirumala euploeomorpha

Семейство Papilionidae — Парусники 

  Atrophaneura atropos
  Atrophaneura jophon — Цейлонская атрофанеура
  Atrophaneura luchti
  Atrophaneura schadenbergi
  Battus zetides
  Bhutanitis ludlowi
  Eurytides iphitas
  Graphium epaminondas
  Graphium idaeoides
  Graphium levassori
  Graphium meeki
  Graphium megaera
  Graphium procles
  Graphium sandawanum
  Graphium stresemanni
  Ornithoptera aesacus
  Ornithoptera alexandrae — Птицекрылка королевы Александры
  Papilio aristophontes
  Papilio carolinensis
  Papilio chikae — Павлиний парусник
  Papilio esperanza
  Papilio homerus — Парусник Гомера
  Papilio jordani
  Papilio leucotaenia
  Papilio mangoura
  Papilio moerneri
  Papilio neumoegeni
  Papilio osmana
  Papilio phorbanta
  Parides ascanius
  Parnassius apollo — Аполлон обыкновенный
  Parnassius autocrator — Аполлон автократор
  Protographium marcellinus
  Troides andromache
  Troides dohertyi
  Troides prattorum
  Zerynthia caucasica — Зеринтия кавказская

Семейство Pieridae — Белянки 
  Gonepteryx cleobule
  Gonepteryx maderensis
  Mylothris atewa
  Pieris cheiranthi
  Pieris segonzaci
  Pieris wollastoni

Семейство Pterophoridae — Пальцекрылки 
  Agdistis marionae

Семейство Pyralidae — Огнёвки настоящие 
  Genophantis leahi
  Homoeosoma miguelensis
  Homoeosoma picoensis
  Oeobia sp. nov. — Северная Америка

Семейство Sphingidae — Бражники 
  Euproserpinus wiesti
  Tinostoma smaragditis

Семейство Stathmopodidae — Пёстроногие моли 
  Neomariania incertella
  Neomariania oecophorella
  Neomariania scriptella

Семейство Tineidae — Настоящие моли 
  Eudarcia atlantica
  Tinea poecilella

Семейство Tischeriidae — Одноцветные моли-минёры 
  Tischeria perplexa

Семейство Zygaenidae — Пестрянки 
  Levuana irridescens

См. также 
 Список угрожаемых видов жуков
 Список угрожаемых видов стрекоз
 Список угрожаемых видов перепончатокрылых
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов многоножек
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов ракообразных
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Списки бабочек
Бабочки